Cliente (economia) — entidade que adquire ou utiliza bens ou serviços
 Consumidor — pessoa que adquire um produto à venda
 Cliente (computação) — entidade que consome os serviços de uma entidade servidora
 Patrocínio na Roma Antiga — um plebeu associado a um patrono patrício era chamado cliente
 O Cliente — filme de 1994

Ver também 
 Clientelismo